Il gruppo della perovskite è un gruppo di minerali simile al gruppo della calcopirite.

Minerali del gruppo della perovskite 
 Barioperovskite
 Lakargiite
 Latrappite (Ti)
 Loparite
 Lueshite e Isolueshite (Nn)
 Megawite
 Perovskite (Ti)
 Tausonite (Ti)

Note 

Perovskite